Duma (Westelijke Jordaanoever), Palestijnse plaats op de Westelijke Jordaanoever
 Duma (film), een film uit 2005 van regisseur Carroll Ballard
 Duma (boek), een boek van Stephen King
 Familienaam:
 Christian Duma, een Duits atleet gespecialiseerd in de 400 meter horden
 Pawel Alexandrowitsch Duma, een Kazachs ijshockeyer
 Volodymyr Doema, Oekraïens: Володимир Дума, een Oekraïens wielrenner
 geschreven in plaats van Doema:
 Duma, Doema, Russisch: дума, 'de gedachte' is de aanduiding voor verschillende vertegenwoordigende lichamen in Rusland.
 Duma, een Duma, in het meervoud dumy, Oekraïens дума, meervoud думи, is een Oekraïens epos of epen en wordt gezongen uitgevoerd
 Duma (stad), stad in Syrië, gouvernement Rif Dimashq, district Duma
 Duma (district), district in Syrië
 Duma, Bantoetaal in Gabon, nummering B.51 van de Guthrie indeling

Zie ook
 Douma